Říčky est un nom qui peut désigner :

Říčky, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Říčky v Orlických horách, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 , un hameau de la commune d'Orlické Podhůří, dans le district d'Ústí nad Orlicí, région de Liberec ;
 le , situé dans le district de Vyškov, en Moravie-du-Sud ;
 la , affluent de la Lučina.

Voir aussi 
 Ricky

Homonymie de localités en  Tchéquie